Resident set size (RSS) — размер страниц памяти, выделенных процессу операционной системой и в настоящее время находящихся в ОЗУ (RAM).

Кроме ОЗУ страницы памяти процесса:
 могут находиться в файле или на разделе подкачки ();
 могут отображаться на файл.

См. также 
 
 Виртуальная память
 Working set

Примечания

Ссылки 
 Jonathan Corbet. «Simple resident set size limits»  // LWN.net. 10 августа 2004 года.
 Jonathan Corbet. «ELC: How much memory are applications really using?»  // LWN.net. 18 апреля 2007 года.
 Bhavin Turakhia. «Understanding and optimizing memory utilization»  // Directi. 20 марта 2013 года.

Управление памятью